

Patronymes 
 Élisabeth de Senneville (1946-), artiste et créatrice de mode française.
 Paul de Senneville est un compositeur et producteur français.
 Philippe Joseph Victoire de Senneville (1737-1824), général de brigade français.

Toponymes

Canada 
Senneville est une municipalité de l'Agglomération de Montréal
Rivière Senneville, un affluent du Lac Blouin, coulant dans Senneterre (ville) et Val d'Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Val-Senneville, secteur de Val-d'Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Senneville, un plan d'eau de Val-d'Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Canton Senneville, un canton de Val-d'Or, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Réserve naturelle de la Forêt-de-Senneville, Senneville (Québec), deansl'Agglomération de Montréal, au Québec.
Site patrimonial du Fort-Senneville, Senneville (Québec), dans l'Agglomération de Montréal, au Québec.

France 
 Senneville est une ancienne commune française du département de l'Eure, région Normandie
 Senneville-sur-Fécamp est une commune française, située du département de la Seine-Maritime, région Normandie

Musique 
Chant de marin et avant-deux traditionnel normand : Ce sont les gars de Senneville

Homonymie de toponyme